Николай Михайлович Сорокин (8 июля 1941 года, село Большое Шемякино Тетюшского района Татарской АССР – 6 июля 2021 года) — русский писатель, публицист, общественный деятель. 

3аслуженный работник культуры Татарской АССР (1988 год) и Российской Федерации (2002 год), автор 13 книг, в том числе романа-трилогии «Вечная Волга», романа «Вдовья подушка».

Являлся председателем Союза чувашских писателей Татарстана и членом Совета национально-культурной автономии Татарстана.

Биография 
Николай Сорокин родился 8 июля 1941 года в селе Большое Шемякино Тетюшского района Татарской АССР, в семье сельского кузнеца. В 1958-1959 годах трудился в колхозе «Большевик» Татарской АССР. В 1959-1961 годах учился в Тетюшском педучилище. 

В 1961 году поступил учиться в Казанский педагогический институт. В 1962-1965 годах нёс воинскую службу на советско-афганской границе, в Тахта-Базарском погранотряде пограничных войсках СССР. Дослужился до старшины.

После службы в 1965 году поступил на историко-филологический факультет Казанского государственного университета. В 1969 году получив диплом о высшем образовании стал работать в редакции газеты «Советская Татария» в качестве литературного сотрудника, затем заведующим отделом промышленности. 

В 1977-2013 гг. - собственный корреспондент ТАСС по Республике Татарстан.

С 2013 г. - председатель Союза чувашских писателей Татарстана, член Совета Чувашской национально-культурной автономии Татарстана.

Творчество 
Первая проба пера в периодической печати Николаем Сорокиным приходится к 1960 году; будучи студентом Тетюшского педучилища внештатный сотрудник написал заметку в районную газету «Авангард», за что получил первый гонорар — 20 копеек. За время срочной службы в пограничных войсках на афганской границе, в г. Тахта-Базар Туркменской ССР, в 1962—1965 годы Николай Сорокин сделал первые пробы в журналистике. Им опубликованы десятки репортажей, зарисовок о сослуживцах, туркменских чабанах в военных газетах «Дзержинец», «Фрунзевец», журнале «Пограничник», «Туркменкая искра» и других местных изданиях.

За семь лет работы в газете «Советская Татария» от корреспондента до заведующего отделом, выступая с аналитическими статьями, экономическими обозрениями, очерками, показал себя зрелым публицистом. 

Почти сорок лет — 1977—2013 гг. работал Николай Сорокин собкором ТАСС по Республике Татарстан. Ежемесячно выдавал для мировой печати, радио и телепередач более 50 новостных корреспонденций, репортажей о жизни Республики Татарстан, её людях, экономике, науке и культуре.

Николай Сорокин написал 13 книг, значительным из них считается роман-трилогия «Вечная Волга», посвященный вековой (1908—2008 гг.) истории волжан. Том 1 «Насилие» — период коллективизации, том 2 «Гладиаторы Сталина» — Великая Отечественная война, том 3 «Нищая свобода» — постсоветская Россия. «Популярна(я трилогия Н.Сорокина способствует взаимопроникновению и обогащению культур народов многонационального Татарстана» — депутат Госсовета Татарстана, директор Дома дружбы Ирек Шарипов. «50 лет вынашивал роман, а написал и издал его за пять лет», делится автор.

«Вечная Волга» — это татарстанский «Тихий Дон», автор — наш Шолохов, заверяет депутат Госдумы, профессор Фатих Сибагатуллин. Чувашская легенда о трех солнцах. «Вечная Волга» — история культуры чувашского народа, это чувашский «Архипелаг ГУЛАГ» — Народный поэт Чувашии Валерий Тургай. Николай Сорокин: Идея моего романа: жизнь коротка, а Волга вечна. «Люди суетятся, враждуют, сокращая себе жизнь, а надо учиться у Волги, она, не враждуя, спокойно делает свое дело», говорит Н.Сорокин. «Вечная Волга» — это эпос о волжанах", считает Александр Воржецов, доктор философии, профессор КНИТУ. Волга заговорила по-чувашски. Презентация чувашской версии «Вечной Волги» в Чебоксарах.

«Вдовья подушка» — это правда о том незабываемом по жестокости военном времени священная и символичная, заявляет Ирек Шарипов, директор Дома дружбы народов Татарстана.

Награды 
За заслуги в области советской печати Николаю Сорокину присвоено почетное звание Заслуженный работник культуры Татарской АССР. 1988 г. Вручена литературная премия имени чувашского писателя Алексея Талвира. 1994 г. За заслуги в области культуры и печати ему присвоено звание Заслуженный работник культуры Российской Федерации. 2002 г. Награжден медалью «В память 1000-летия Казани». 2005 г. За огромный вклад в развитие чувашской литературы и культуры присвоено звание Заслуженный деятель чувашской этнокультуры. 2017 г. 

За роман-трилогию "Вечная Волга" в 2021 г. награжден Всечувашской национальной премией имени И. Я. Яковлева.

Произведения 
Нижнекамский репортаж. Казань. Таткнигоиздат. 1978 г. Рабочие династии. Казань. Таткнигоиздат. 1986 г. Над шишкинским бором рассвет. Казань. Таткнигоиздат. 1989 г. Колесо жизни. Казань. Таткнигоиздат. 1990 г. Рассказ «Почтарь». Альманах «Когда падет последний бастион». Казань. Информ-клуб ЭС. 2001 г. стр. 152. Купец с КАМАЗа. Чебоксары. «Калем». 2004 г. Купцы новой России. Чебоксары. «Новое время». 2007 г. Вечная Волга. Роман-трилогия. Чебоксары. Новое время. 2006—2008, 2009 гг.(1 тыс. экз.) Вечная Волга. Роман-трилогия. Казань. Идел-пресс. 2013 г. (500 экз.) Чувашские писатели Татарстана. Чебоксары. Новое время. 2015 г. Великая тайна Победы. Казань. Идел-пресс. 2015 г. Аттесем Атал (Волга Батюшка). Чувашская версия романа-трилогии «Вечная Волга». 2016 г.(Тираж 1 тыс. экз.) Свети, мой Млечный путь. Казань. Издательский дом МеДДок. 2018 г. Пьеса «Любить так любить по-волжски» (По первому тому романа «Вечная Волга». Волга-пьеса. Волга-пьеса-2. Волга-пьеса-3. Волга-пьеса-4). Сказки из романа «Вечная Волга». Как бодалась Кама с Волгой (Том 2. Сказка −1). Неразделенная любовь (Том 2. Сказка-2). Гора Зилант (Том 2. Сказка-3). Любовь и гордыня (Том 3. Сказка-4). Озеро Пинерпи (Том 2. Сказка-5). Сказ о царе Борисе и Змие (Том 3. Сказка-6). Фильм. Вера древнего народа. Диас Валеев. Газета «Женщина». Декабрь 2004 г. Сценарий. Почтарь. Вдовья подушка. Чебоксары. «Новое время». 2019 г.

Публицистика 
«Ни один президент не стал им, пока об этом не сообщил корреспондент». В престижном заводском доме Елабуги заселилось одно начальство. Новеллы о знаменитых личностях.

Общественный деятель 
«Чуваши в Татарстане живут вольготно», рассказывает Николай Сорокин, председатель Союза чувашских писателей Татарстана. Продолжим лучшие традиции чувашской литературы. Доклад председателя Союза чувашских писателей Татарстана Н.Сорокина на 2 съезде. 22 августа 2014 г. Билярск Алексеевского района. Татарстан.

Примечания 

Общественные деятели России
Заслуженные работники культуры Татарской АССР